Soldiers and Sailors Memorial Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Soldiers and Sailors Memorial Hall (Rockford, Illinois), NRHP-ID 76000731
 Soldiers and Sailors Memorial Hall (Pittsburgh, Pennsylvania), NRHP-ID 74001746